Free Fall peut désigner :
 Free Fall, un album du saxophoniste et clarinettiste de jazz Jimmy Giuffre, sorti en 1962 ;
 Free Fall, un film allemand réalisé par Stephan Lacant, sorti en 2013 ;
 Free Fall, un court métrage français réalisé par Emmanuel Tenenbaum1, sorti en 2021.